Liste der Kulturdenkmäler in Burg steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Burg (Eifel)
 Liste der Kulturdenkmäler in Burg (Mosel)

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmale in Burg
 Liste der Kulturdenkmale in Burg